Desa Dungus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dungus (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 112,54), Jawa Timur, 
 Desa Dungus (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 112,21), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar